Presencio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Presencio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Presencio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar